Джо́шуа Се́ймур Сасс (, род. , Вестминстер, Лондон, Англия) — британский телевизионный и киноактёр. Наиболее известен по роли Галаванта в одноимённом музыкальном ситкоме.

Биография

Семья 
Родители Джошуа, Доминик Сасс и Мэри Розалинд Макоули (род. 1953) поженились в 1978 году. У него есть старшая сестра Лидия Невис Сасс (род. 1982). Прадедушкой Сасса со стороны матери является Уильям Берри, 1-й виконт Кэмроуз, а Сеймур Берри, 2-й виконт Кэмроуз и Майкл Берри, барон Хартвелл приходятся ему двоюродными дедушками.

Личная жизнь 
Сасс был женат на итальянской актрисе Франчески Чини; у бывших супругов есть сын Себастьян.

20 февраля 2016 года стало известно о помолвке Сасса с австралийской певицей и актрисой Кайли Миноуг, с которой он познакомился на съёмках второго сезона «Галаванта» в 2015 году. В феврале 2017 года Миноуг подтвердила расставание с Сассом из-за подозрения его измены с испанской актрисой Мартой Миланс, с которой актёр познакомился на съёмках сериала «Завтра не наступит».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактёры Великобритании